Василий Иванович Никаноров (22 декабря 1904, город Переславль-Залесский Ярославской губернии, теперь Ярославская область, Российская Федерация — , Симферополь) — советский партийный и государственный деятель, 2-й секретарь Крымского областного комитета ВКП(б), председатель Крымского облисполкома. Депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1947-1949 годы). Депутат Крымского областного Совета депутатов трудящихся.

Биография 
Родился в семье столяра. В 1916-1924 годах — ученик токаря, токарь на меднообрабатывающем заводе. В 1924-1925 годах — заведующий избы-читальни села Ивановского Владимирской губернии.

Партийная карьера 
Член РКП(б) с 1925 года. В 1927 году окончил Владимирскую губернскую партийную школу.

В 1926-1929 годах — заведующий агитационно-пропагандистского отдела Ивановского районного комитета ВКП(б) Владимирской губернии. В 1929-1932 годах — заведующий отделом культуры и пропаганды Александровского окружного комитета ВКП(б); заведующий организационным отделом, заместитель секретаря Кольчугинского районного комитета ВКП(б) Ивановской Промышленной области.

В 1932-1935 годах — заместитель секретаря, секретарь комитета ВКП(б) морского завода имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе, секретарь комитета ВКП(б) военного округа. В 1935-1937 годах — 2-й секретарь Крымского областного комитета комсомола (ВЛКСМ).

В 1937-1938 годах — заместитель народного комиссара земледелия Крымской АССР. В 1938 году был арестован органами НКВД, провел девять месяцев в тюрьме. Был освобожден из заключения и оправдан, до 1940 года работал заместителем народного комиссара земледелия Крымской АССР. В 1940-1941 годах — 1-й секретарь Центрального районного комитета ВКП(б) города Симферополя.

В партизанском движении 

Участник Великой Отечественной войны, один из организаторов партизанского движения в Крыму. В 1941-1942 годах — комиссар 3-го го партизанского района партизан Крыма (командир  Г. Л. Северский). В 1942-1944 годах — помощник начальника штаба по материальному обеспечению крымских партизанов, Сочи.

В мае 1944 — сентябре 1946 г. — 3-й секретарь Крымского областного комитета ВКП(б). В сентябре 1946 — июне 1949 г. — 2-й секретарь Крымского областного комитета ВКП(б).

10 июня — 12 декабря 1949 г. — председатель исполнительного комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся.

Репрессии и реабилитация 
18 декабря 1949 года арестован органами МГБ в Симферополе в рамках так называемого «Ленинградского дела» вслед за первым секретарём Крымского обкома Н. В. Соловьёвым. В 1950 году осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1954 году был освобожден из заключения и реабилитирован.

В 1954-1963 годах — уполномоченный Министерства заготовок СССР по Крымской области; заместитель начальника Крымского областного управления промышленности продовольственных товаров. В 1963-1974 годах — председатель партийной комиссии при Крымском областном комитете КПУ. В 1974-1982 годах — внештатный член партийной комиссии при Крымском областном комитете КПУ, персональный пенсионер.

Умер 19 июня 1982 года в Симферополе. Похоронен на кладбище Абдал-1 в Симферополе, квартал №14. Позднее рядом похоронен его боевой товарищ  Г. Л. Северский.

Награды 
 орден Ленина (1942)
 ордена
 медали
почетный гражданин города Симферополя (14.12.1979)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Никаноров Василий Иванович. 

Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Функционеры ВЛКСМ
Реабилитированные в СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели Крымского облисполкома
Вторые секретари Крымского обкома КПСС
Почётные граждане Симферополя
Партизаны Крыма
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне